Motivation (álbum), por Moti Special
Motivation EP, por Sum 41
"Motivation" (canção de Sum 41g), um single do EP
"Motivation" (canção de Kelly Rowland)
"Motivation" (canção de Sheryl Crow)
Motivation (cavalo), um falecido cavalo de corridas
Motivation (banda), uma banda de vida curta da Inglaterra

Desambiguação